Hans Purin ist der Name folgender Personen:

* Hans Purin (Maler) (1898–1989), österreichischer Maler und Kunsterzieher
 Hans Purin (Architekt) (1933–2010), österreichischer Architekt